Messier 103, otovreni skup u zviježđu Kasiopeja
 M103 (tenk), teški tenk
 Mercedes Benz M103, Mercedesov motor
 M103 (New York), autobusna ruta u Manhattanu
 M-103 (autoput u Michiganu, SAD)